Lijepa naša domovino, izvorno ime za himnu Republike Hrvatske
 Hrvatska domovina (Zagreb), hrv. dnevni list iz Zagreba, glasilo Stranke prava
 Hrvatska domovina (Padova), hrv. emigrantski list
 Hrvatska domovina (Hamburg), hrv. emigrantski list